Лице́й (через  ←  ← ) — один из типов учебных заведений.

1) Среднее общеобразовательное учебное заведение в ряде стран Западной Европы, Латинской Америки, Африки. 

2) В России до революции 1917 года — привилегированное среднее или высшее учебное заведение, предназначавшееся главным образом для подготовки чиновников. 

3) Наименование некоторых средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений в России, работающих (с 1988/89 учебного года) по своим учебным программам.

Этимология 
Слово «лицей» пришло в русский язык через немецкий, в немецкий из латыни, а в латинский из древнегреческого. В  — Ликей — это название одного из гимнасиев за восточной окраиной Афин (в нём были учителями Сократ и Аристотель), который стал называться так по имени соседнего храма Аполлона Ликейского. Слово  — Ликейский — это эпитет бога Аполлона и переводится как «Истребитель волков» ( — волк)

История 
 В XVIII—XIX веках (до 1917) — вид среднего и высшего учебного заведения,
 В конце XX—XXI веке — среднее учебное заведение, главная задача которого — специализированная подготовка старшеклассников к поступлению в вузы.

Лицеи во Франции 
См. Лицеи во Франции.

Лицеи в Российской Империи 
В Российской Империи лицеями назывались привилегированные учебные заведения со сроком обучения от 6 до 11 лет, охватывавшие программу обучения средней и высшей школы. Они предназначались главным образом для подготовки государственных чиновников.

Понимание лицея в дореволюционной России хорошо отражает его определение в «Словаре живого великорусского языка» В. И. Даля: «высшее учебное заведение, то равное университетам и академиям, то ниже или даже выше их, но не разделяемое на факультеты; общее высшее училище».

Всего в дореволюционной России существовало 7 лицеев (в скобках указаны годы существования учебных заведений в качестве лицеев).

 Рижский Императорский лицей (Kaiserliches Lyceum zu Riga, 1733—1802) (до 1710 — Карлов лицей)
 Императорский Царскосельский лицей (1810—1918) (с 1843 — Императорский Александровский лицей)
 Ришельевский лицей (1817—1862)
 Волынский (Кременецкий) лицей (1819—1833)
 Нежинский юридический лицей (1832—1875)
 Демидовский юридический лицей (1833—1919)
 Лицей в память цесаревича Николая (Катковский лицей) (1868—1918)

Настоящее время 
В настоящее время в странах СНГ некоторые школы получают звание «лицей», в результате существует множество «лицеев», с дореволюционными имеющих мало общего. Кроме того, лицеями иногда называются учреждения среднего профессионального образования (бывшие профессионально-технические училища).
Многие школы узкой специализации (юридические, медико-биологические, художественно-эстетические, информационно-технологические) также носят название «лицей». Лицеями именуется большая часть образовательных учреждений при университетах и академиях. Значительное число лицеев имеет физико-математическую специализацию.

Примечания

Литература